Scott Miller est un nom porté par plusieurs personnes :

  (1960-2013), un musicien de pop américain ;
 Scott Miller (1961-), un programmeur et entrepreneur américain ;
  (1968-), un musicien de country  américain ;
 Scott Miller (1972-), un footballeur australien ;
 Scott Miller (1975-), un nageur australien ;